

Geografia 
 Uil – fiume del Kazakistan occidentale
 Uil – cittadina del Kazakistan

Sindacati 
 Unione Italiana del Lavoro – sindacato italiano (1919-1925)
 Unione Italiana del Lavoro – sindacato italiano (1950-oggi)

Partiti 
 United Irish League – antico partito politico irlandese

Codici 
 UIL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Quillayute State di Quillayute (Stati Uniti d'America)
 UIL – codice vettore ICAO di United International Airlines

Altri progetti